Rođen u Osijeku 1943. Diplomirao u Zagrebu 1966. godine na Fakultetu političkih znanosti kao jedan od najbolji studenata generacije.

1. ožujka 1967. primljen je u stalni radni odnos na TV Zagreb te nastavlja raditi kao novinar u Informativnom programu, a od 1970. počinje uređivati i voditi informativne emisije kao što su „Kronika“, „Panorama“ a zatim i TV Dnevnik što je radio do 1985. godine. Paralelno radi, gotovo u svim programima Televizije Zagreb. Tako je 10 godina bio autor i voditelj emisije „Kritična točka“ koja se u to vrijeme bavila fenomenima TV medija.

Bio je autor i voditelj serije od 25 kontakt – programa koji su emitirani nedjeljom poslije podne; autor i scenarist je trosatnog kontakt – programa iz Dubrovnika u koprodukciji s ORF-om i ZDF-om/Eurovizijski prijenos; autor ideje, pokretač i prvi urednik Programa plus što je bio začetak svih kasnijih sličnih programa; po ocjeni gledatelja, kritike i TV profesionalaca; urednik, autor i scenarist najuspješnijeg televizijskog prijenosa, glazbenog spektakla Eurovizije u Zadru 90-tih.

Od 1985 -1991. glavni je urednik Muzičko i zabavnog programa Hrvatske radiotelevizije.

Godine 1991. u više navrata izvješćuje iz ratom zahvaćenog Osijeka i ostvarujem emisiju „Osijek 91“.

Od 1981 – 1985. predaje na Fakultetu političkih znanosti - predmet TV praktikum na koje mjesto sam ponovno izabran 1997. godine kao redovni predavač Sveučilišta u Zagrebu. Nastupna tema predavanja bila je „Javna i privatna TV“.

U njegovom televizijskom radu posebno su važne autorske emisije s više od 60 naslova a neke od njih su :

„Stepenicama nota – Ivo Pogorelić“; „Ivo Pogorelić – 5 godina poslije“; “Neka bude glazba – Henryk Szeryng“; “Posljednji Grammy Vladimira Horowitza“; “Teatro Verdi – Trst“; Teatro Fenice – Venezia“; “Život s violinom - Ljerko Špiler“; „Mozart – slike i zvuci“; “TV mreža - Milko Šparemblek“; „Stepenicama nota – Vjekoslav Šutej“; „Requiem – Mozart – Popović“; “Montreux 86. i 88. godine“; „Ken Russel – TV i glazba“; „Rossini – vrijeme stvaranja i vrijeme šutnje“; “Jedan dan grada – Dubrovnik“ i mnoge druge.

Za seriju emisija o obnovi grada Dubrovnika 1980. -1988. je dobio nagradu grada Dubrovnika a dobitnik je i Zlatnog grba grada Zadra. Sudjelovao je kao autor i izvršni producent na najznačajnijim svjetskim festivalima – Montreux, Prix Italia. Bio je član žirija na TV festivalima u Montreuxu, Kuala Lumpuru i Madeiri.

Vodio je pet puta ekipu TV Zagreb na izbor za „Pjesmu Eurovizije“. U Lausannei 1989. TV Zagreb osvaja prvo mjesto na „Eurovision song contestu“, prvi i jedini put od 1956. godine.

Nakon što mu je onemogućen rad na HRT-u godine 1993. počeo je s radom na izradi prve neovisne televizije kod nas. Tom je projektu idejni začetnik, dao mu je nužne autorske i stručne okvire da bi nakon tri godine rada s uglednom ekipom TV profesionalaca završio cjeloviti organizacijski, programski, tehnički, financijski i prostorni projekt jedne samostalne televizije.

Od 1995. godine je stalni suradnik UNESCO-a Communication division. U sklopu projekta WTN-APTN je realizirao kao autor i urednik brojne aktualne reportaže, više od 50. Za iste je dobio uzastopce dvije godine priznanja za najbolju suradnju u sklopu navedenog projekta.

Zadnjih 15 ak godina a prije mirovine na HRT-u je radio u programu za kulturu kao urednik programa i autor emisija o poznatim umjetnicima. Paralelno je obavljao sve programske i organizacijske poslove u programu za kulturu. Nakon povratka na HTV uz uredničke poslove ostvario je 32 emisije M-magazin, Portert D.Vejzović, 50 godina Dubrovačkih ljetnih igara, Kulturni magazin i mnoge druge.

2006. godine je dobio nagradu Ivan Šibl a to je televizijska nagrada koju dodjeljuje Hrvatska radiotelevizija za životno djelo.